Каша́н () — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Кашан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Камсар (بخش قمصر)
 Неясер (بخش نیاسر)
 Барзак (или Барзок) (بخش برزک)
Население области на 2006 год составляло 297 000 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана